

Geografia
 Onslow – comune dell'Australia in Australia Occidentale
 Onslow – comune dell'Iowa, Stati Uniti d'America
 Contea di Onslow – contea della Carolina del Nord (Stati Uniti d'America)

Altro
 George Onslow – compositore francese
 Conte di Onslow – titolo nobiliare inglese